Mantrap (1926), een film van Victor Fleming
Mantrap (1943), een film van George Sherman
Mantrap (1953), een film van Terence Fisher
Mantrap (1983), een film van Julien Temple